Rod je lahko:

 rod (biologija)
 rod (matematika)
 Rod (mitologija)
 rod (sociologija)
 rod (vojaštvo)
 rod (taborništvo)
 Rod (ime)
 Rod
 sopomenka za narodnost (človek slovenskega rodu)